TV Bandeirantes Tocantins (conhecida também como Band Tocantins) foi uma emissora de televisão brasileira sediada em Palmas, capital do estado de Tocantins. Operava no canal 04 VHF e era uma emissora própria da Rede Bandeirantes. Seus estúdios e escritório localizavam-se no Edifício Comercial Amazônia Center, na Quadra 501 Sul, e seus transmissores na Quadra 102 Norte. Teve suas operações encerradas em 14 de maio de 2015, devido aos cortes de gastos do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

História

Antecedentes 
Em Palmas e municípios adjacentes, a programação da Rede Bandeirantes já foi retransmitida pelas TVs Palmas (1990-1992), Javaés (1992-1997) e Girassol (1997-2008).

Após a terceira afiliada deixar de transmitir o sinal em Palmas em fevereiro de 2008, o Grupo Bandeirantes, liderado por João Saad (também conhecido como Johnny Saad), entrou licitação urgente para abrir uma emissora própria em Palmas, já que não tinha emissoras queiram a transmitir a rede.

A licitação da emissora foi vencedora no Ministério das Comunicações e entregou o canal 4 para futura emissora como se fosse uma Retransmissora de Televisão (RTV). Desde então, o canal da emissora chegou ser divulgado pela primeira vez pelo apresentador do Brasil Urgente, José Luiz Datena em abril e maio.

Por estar na Amazônia Legal (permissão do Governo Federal aos Estados da Região Norte, oeste do Maranhão e Mato Grosso), a emissora passava a então a atuar como geradora.

Em agosto, começou a construção da sede provisória na principal avenida da cidade, que foi concluída no início de outubro. Instalada no centro da capital, a emissora seguiu o padrão de modelo moderno.

2008 a 2015 
No dia 22 de outubro de 2008, em telejornais da Rede Bandeirantes e da TV BandNews anunciaram a nova emissora própria, que informaram que a emissora entrará no ar às 20hs (horário local). Os telejornais informaram que vai ocorrer o evento de abertura da nova emissora.

"A Band Tocantins é resultado do projeto de expansão das emissoras. Além disso, a região norte é de importância estratégica para a rede", afirma Frederico Nogueira, vice-presidente do Grupo Bandeirantes. "Vamos concentrar estúdio, redação e administração num bureau de produção. A tecnologia digital também garante menor ocupação de espaço", diz Fernando Hessel, diretor da Band Tocantins. Ele ressalta ainda que até dezembro a Band Tocantins inicia a produção de conteúdo, com a estreia de um noticiário local.

O evento reuniu autoridades, representantes de entidades classistas, a imprensa e personalidades nacionais como a apresentadora Luize Altenhofen e o narrador esportivo Silvio Luiz, que arrancou aplausos dos convidados quando em poucas palavras disse que com 56 anos de carreira viu nascer este Estado e estava emocionado e feliz por compor a equipe do grupo de televisão.

Ao lado do presidente do Grupo Bandeirantes, João Carlos Saad, do vice-governador Paulo Sidnei Antunes e do prefeito em exercício de Palmas, Derval de Paiva, o governador Marcelo Miranda acionou o sinal de transmissão da TV Bandeirantes, durante solenidade realizada na noite no Ahãdu Eventos, em Palmas. A cerimônia também contou a presença de outras autoridades locais, diretores do Grupo Bandeirantes e integrantes do elenco da emissora como Silvio Luiz e Luize Altenhofen.

Após ir ao ar, às 20 horas, a Band veiculou um vídeo institucional local contando a história da emissora e sua programação atual. Pelo telão, os apresentadores Boris Casoy e Datena felicitaram a Band e o Tocantins pelo novo desafio. Em seguida, o evento, que marcou o início da programação da TV, foi transmitido ao vivo para todo o Estado.

João Carlos Saad ressaltou que o Tocantins foi escolhido por ser um Estado pungente. “Fico impressionado com o crescimento. Acredito no Estado e acho que essa é uma região-chave para o Brasil, o desenvolvimento passa por aqui. Acho que um novo Brasil começa daqui para cima”, afirmou Saad.

O governador Marcelo Miranda comemorou a conquista para o Tocantins. “O fato deve merecer grande celebração, pois é uma fonte a mais de notícia, um espaço a mais de notícia para discutir problemas e aproximar nossa gente”, disse.

No dia seguinte da inauguração da emissora, o governador Miranda voltou a visitar a TV, na companhia do presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny Saad. Para o governador, a instalação de uma emissora da Band no Tocantins chega num momento importante. “Ficamos muito felizes com instalação da Band, que vem fortalecer a comunicação no Estado e somar aos demais canais. Estamos vivenciando o crescimento deste Estado, a Band tem uma história. Quando estive em viagem à China, divulgando o potencial do Tocantins, eu falei para o Brasil e para o Estado através da Band”, afirmou o governador.

Segundo o presidente do Grupo Bandeirantes, é um orgulho para o grupo a instalação de uma emissora no Tocantins. “Temos muita fé no Estado mais novo do Brasil, que cresce com as maiores taxas, e nas pessoas que dão o seu suor para contribuir com o Tocantins. Estamos muito orgulhosos de servir a população do Tocantins com uma emissora própria da Bandeirantes”, afirmou. Saad disse também que o fato de ser uma emissora própria do grupo Band, e não uma afiliada, demonstra a confiança do empresário no crescimento do Estado.

De acordo com o diretor geral da Band Tocantins, responsável pela emissora no Tocantins, Fernando Hessel, a previsão é que o prédio da emissora esteja concluído até o fim do ano que vem. “Demos prioridade para a instalação de um transmissor digital, capaz de realizar transmissão de sinal digital, assim que obtivermos autorização do Ministério das Comunicações. Nossa planta de produção é totalmente digital”, afirmou.

Hessel disse que, além do transmissor já instalado, a Band montou também o escritório de produção em Palmas, que funcionará no prédio Amazônia Center, até a construção do prédio da emissora, com 1.600 m2, na quadra 101 Norte, onde está o transmissor. “Ainda no fim deste ano começaremos a geração da programação local. Já temos o formato do jornal e a equipe, vamos começar a contratar em breve. Firmamos parceria com duas universidades que têm o curso de Jornalismo em Palmas, que são a Universidade Federal do Tocantins (UFT) e Universidade Luterana de Palmas (Ulbra), para trabalharmos numa parceria de monitorar os estudantes do último ano de jornalismo, pois a Band tem essa característica de formação de profissionais”, explicou.

No início de 2009, a direção da emissora anunciou que vai colocar a programação local, após adiamentos. Os programas locais anunciados seriam o TO Acontece e o TO Urgente (Versão do Brasil Urgente), que nunca foram colocados no ar por motivos financeiros.

Em 23 de dezembro, a ANATEL aprova definitivamente o uso da emissora.

Em 26 de setembro de 2009, a emissora divulgou durante o plantão Notícias da Redação, uma receita de bolo de cenoura em protesto contra a decisão judicial do desembargador Liberato Póvoa, que proibia veículos de comunicação de publicar informações sobre investigação envolvendo o governador do Tocantins, Carlos Henrique Gaguim (PMDB). O diretor da emissora, Fernando Hassel, explicou que o protesto foi uma maneira de chamar a atenção das autoridades e da opinião pública, como nos tempos da Ditadura Militar, onde os meios de comunicação eram censurados por imposição do AI-5.

Em 2011, a emissora passou a utilizar tablets como aparelho de teleprompter para o auxílio dos jornalistas durante os telejornais, sendo a primeira emissora da TV do estado a utilizar estas tecnologias.

Extinção 
Em 14 de maio de 2015, o Grupo Bandeirantes de Comunicação, que promovia uma contenção de gastos devido à uma crise financeira, decide extinguir a programação local da emissora, demitindo 10 funcionários e fechando o seu escritório no Amazônia Center. O sinal da emissora passa a retransmitir integralmente a programação da Rede Bandeirantes gerada de São Paulo, sem a inserção de programação ou comerciais locais, o que caracteriza a extinção da emissora.

Canais de televisão do Tocantins
Canais de televisão fundados em 2008
Canais de televisão extintos em 2015